Paus Johannes XIV, paus (983-984)
 Johannes XIV Kalekas, patriarch van Constantinopel (1334-1347)